Håkanstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jan-Håkanstjärn, sjö i Hällefors kommun,  (0,8 ha)
Håkanstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Håkanstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (6,56 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn